Scopelocheirus är ett släkte av kräftdjur. Scopelocheirus ingår i familjen Scopelocheiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Scopelocheirus